Stati Uniti d'America
 Tallmadge – charter township della Contea di Ottawa, Michigan
 Tallmadge – città della Contea di Summit, Ohio